Kyankwanzi (plaats), plaats in Oeganda
 Kyankwanzi (district), district in Oeganda